Imunidade (desambiguação) pode se referir a:
 Imunidade da área biológica
 Imunidade tributária
 Imunidade parlamentar

Desambiguação